Артём Игоревич Бондаренко (род.1 апреля 1986) — российский хоккеист с мячом, нападающий сборной России и ХК «Байкал-Энергия» (Иркутск), чемпион мира.

Биография 

Воспитанник хоккейной школы г. Красноярска. Заслуженный мастер спорта (2019).  
С 2007 по 2015гг. выступал за "Енисей" (Красноярск).  
Затем на правах свободного агента перешёл в СКА-Нефтяник (Хабаровск) где провёл 7 сезонов. 
С сезона 2022/23 выступает за Байкал-Энергию. 

В чемпионате России провел 568 игр, забил 737 мячей и сделал 135 результативные передачи. 
В 164 играх на кубок России забил 216 мячей и отметился 39 голевыми передачами. 

1 мяч забросил в 15 игре, 15 февраля 2004 года в домашнем матче с командой Металлург (10:5), на 19 минуте с передачи Алексея Щеглова. 
100 мяч забросил в 144 игре, 28 декабря 2008 года в выездной игре с командой Байкал-Энергия (6:3), на 63 минуте с передачи Артёма Иванова. 
200 мяч забросил в 224 игре, 2 марта 2011 года в домашнем матче с командой Водник (8:2), на 74 минуте с передачи Сергея Ломанова. 
300 мяч забросил в 293 игре, 30 ноября 2013 года в домашнем матче с командой Байкал-Энергия (5:0), на 54 минуте с передачи Сергея Ломанова. 
400 мяч забросил в 356 игре, 13 декабря 2015 года в домашнем матче с командой Сибсельмаша (15:3), на 66 минуте. 
500 мяч забросил в 411 игре, 26 марта 2017 года в домашнем матче с командой Байкал-Энергии (финал чемпионата России) (6:2), на 24 минуте с передачи Эрика Сэфстрёма. 
600 мяч забросил в 463 игре, 21 января 2019 года в выездной игре с командой Старт (9:4), на 20 минуте с передачи Максима Ишкельдина. 
700 мяч забросил в 527 игре, 23 января 2021 года в домашнем матче с командой  Сибсельмаш (11:6), на 10 минуте с передачи Виталия Усова. 

В кубке Мира принимал участие в 12 турнирах (2008-2019) - 59 игр, 49 мячей, 9 передач. 
В суперкубке России принимал участие 6 раз - 6 игр, 6 мячей, 2 передачи.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России (6) - 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020. 
 Бронзовый призер чемпионата России (5) - 2010, 2012, 2013, 2016, 2021. 
 Обладатель Кубка России (3) - 2016, 2017, 2018. 
 Финалист Кубка России (7) - 2003/04, 2008, 2009, 2014, 2015, 2019, 2020. 
 Обладатель Суперкубка России (4) - 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21. 
 Финалист Суперкубка России (2) - 2014/15, 2017/18. 

 клубные (международные):

 Победитель Кубка мира (1) - 2011. 
 Финалист Кубка мира (1) - 2019. 
 Обладатель Кубка Катринехольма (1) - 2003. 
 Обладатель «Entos cup» (1) - 2004. 

 в составе сборной России:

 Чемпион мира (4) - 2013, 2014, 2018, 2019. 
 Серебряный призёр чемпионата мира (1) - 2017. 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства РФ (1) - 2010. 
 Победитель Турнира четырех наций (2) - 2016, 2017. 

 в составе сборной России (младших возрастов):

 Чемпион мира среди младших юношей (1) - 2002. 
 Чемпион мира среди юношей (1) -  2003.  
 Чемпион мира среди юниоров (1) - 2004. 

 личные:

Включался в список 22 лучших игроков сезона — 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019. 
Лучший бомбардир чемпионата России 2016/17 (76 мячей). 
Рекордсмен СКА-Нефтяника по количеству мячей забитых в одном чемпионате (76 мячей).

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2023/2024 забивал мячи в ворота 24 / 23 команд

На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 177 играх   
по 2 мяча забивал в 109 играх    
по 3 мяча забивал в 66 играх     
по 4 мяча забивал в 29 играх     
по 5 мячей забивал в 9 играх      
по 6 мячей забивал в 1 игре 

Свои 760 мячей забросил в 391 игре, в 204 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 54 играх 
по 2 мяча забивал в 34 играх 
по 3 мяча забивал в 17 играх  
по 4 мяча забивал в 9 играх  
по 5 мячей забивал в 2 играх 
по 7 мячей забивал в 1 игре 

Свои 226 мячей забросил в 117 играх, в 55 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого:  40 матчей /  45 мячей;  31 победа,  3 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Ссылки 
 А.Бондаренко на сайте ФХМР
 А.Бондаренко на сайте ХК «Енисей»
 А.Бондаренко на сайте skabandy
 А.Бондаренко на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»